Tippgemeinschaft bezeichnet
 Tippgemeinschaft (Anthologie)
 eine Gemeinschaft beim Wetten, etwa beim Lotto, siehe Lotto#Spielgemeinschaften